Hico ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hico (Kentucky)
 Hico (Louisiana)
 Hico (Texas)
 Hico Township (Benton County, Arkansas)